El nombre Franklin Gutiérrez puede referirse a:
 Franklin Gutiérrez, beisbolista venezolano.
 Franklin Gutiérrez, escritor dominicano.